Арсуа () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Арсуа. Занимает площадь 154,56 км². Население — 6409 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 74 км.

География 
Муниципалитет расположен в междуречье рек Тамбре и Улья.

Экономика 

Развито производство сыра марок Тетилья и .

Автодорога  (Сантьяго—аэропорт—Арсуа—Мельид—Палас-де-Рей—Гунтин—Луго) проходит через Арсуа в направлении с запада на восток.

Через Арсуа проходит паломническая тропа под названием Путь Святого Иакова.

Население

Спорт 
Футбольный клуб CSD Arzúa выступает в сезоне 2016/2017 во второй по значимости лиге Галиции .

Другое 
 В 1935 году выходцы из Арсуа и соседнего Мельида основали в Буэнос-Айресе центр Centro Arzuano Melidense.
 В Арсуа родилась певица  (1942—2010).
 В Арсуа в 1959 году родился актёр .
 В Арсуа в 1990-х работал юрист .
 В Арсуа в 1993 году родился футболист игрок испанской молодёжной сборной Пабло Инсуа.
 В городе Убеда на юге Испании одна из улиц названа улицей Арсуа.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Ла-Коруньи
Населённые пункты Ла-Коруньи